film:
 Toccata (film) − polski film obyczajowy z 1983 roku, reż. Aleksander Kuc.
 muzyka:
 Toccata −  forma muzyczna powstała w XVI wieku.